Конду́ктор ( — «той, що супроводжує», від conducto — «збираю, переводжу») — термін, що має кілька значень:

 Кондуктор — працівник транспорту, який супроводить поїзд, трамвай.
 Кондуктор — верстатний пристрій, що забезпечує правильне положення деталі та інструмента.
 Кондуктор, кондукторна колона — елемент бурового обладнання, перший ряд труб, що їх опускають у свердловину, надаючи їй правильного напряму.
 Кондуктор — металева куля в електростатичних машинах, на якій нагромаджуються електричні заряди.
 Кондукто́р — військове звання в дореволюційному російському флоті.

Див. також 
 Провідник (значення)